Catherine Schell (1944), attrice ungherese naturalizzata statunitense;
Harry Schell (1921-1960), pilota automobilistico statunitense;
Maria Schell (1926-2005), attrice svizzera;
Maximilian Schell (1930-2014), attore e regista cinematografico austriaco.